Ce nom peut désigner :
 Gueorgui Beriev (1903-1979), un constructeur aéronautique soviétique ;
 Une entreprise de construction d'hydravions (Complexe scientifico-technique d'aviation Beriev) située à Taganrog et baptisée ainsi en hommage à Gueorgui Mikhaïlovitch Beriev.